Ольборг Пайрэтс — команда по хоккею с шайбой из города Ольборг, Дания.
Основана в 1967 году. Выступает в высшей лиге датского хоккея Металл Лиге. Домашний стадион команды — Гигантиум, вмещающий 5000 человек.

История 
Команда из Ольборга была создана в 1967 году, как секция спортклуба Ольборг (, (AAB)) под названием СК Ольборг (AAB Aalborg), позднее была создана команда ХК Ольборг (IK Aalborg), представляющая тот же клуб.
Первых успехов команда достигла в сезоне 1975/1976, завоевав бронзовые медали. В 1981 году СК Ольборг стала чемпионом Дании.
В 1997 году, СК Ольборг объединился с ХК Ольборг и продолжил выступать в чемпионате Дании под названием ХК Ольборг. В 2003 году
из-за финансовых трудностей, команда вернулась к своему предыдущему названию. В 2012 году команда была продана и стала называться Ольборг Пайрэтс. 
В 2018 году команда из  Ольборга достигла двойного успеха победив в чемпионате Дании и выиграв кубок страны.

Изменения в названии команды 
 1967 - 1997 СК Ольборг
 1997 - 2001 ХК Ольборг
 2001/2002 — 2002/2003 Ольборг Пантерс
 2003/2004 — 2012/2013 ХК Ольборг
 2012/2013 — н.в. Ольборг Пайрэтс

Тренеры 
 2002/2003 - 2003/2004  Мартин Карлссон
 2004/2005 - 2006/2007  Хайнц Элерс
 2007/2008 - 2008/2009  Ярмо Толванен
 2008/2009 - до 9 февраля 2009  Йенс Хельгрен
 С 9 февраля 2009 - 2010/2011  Карстен Арвидсен
 2011/2012 - до 25 февраля 2013  Мартин Карлссон
 С 25 февраля 2013 - 2014/2015  Хейкки Мялькия
 2014/2015 - 2015/2016  Пол Томпсон
 2015/2016 -  Йенс Нильсен
 2016/2017 - 2017/2018  Брандон Рейд
 2018—2019  Джейсон Морган
 2019—  Гарт Мюррей

Достижения 
  — Чемпион Дании (2): 1981, 2018
  — Серебряный призёр чемпионата Дании (10): 1976, 1983, 1984, 1987, 1989, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010
  — Бронзовый призёр чемпионата Дании (7): 1977, 1979, 1980, 1982, 1988, 1991, 1994
  — Обладатель Кубка Дании (1):2018
  — Финалист Кубка Дании ():
 4-место в суперфинале Континентального кубка 2007/2008

Статистика выступлений в Чемпионате Дании

1967—1985

1985—1998 
Элитсерия

1998—2001 
Супер Айс Лига — Кодан Лига

2001—2002 
Супер Айс Лига — Санистол Лига

2001—2005 
Супер Айс Лига — Супер Бест Лига

2005—2007 
Супер Айс Лига — Оддсет Лига

2007—2013 
Супер Айс Лига — Аль-Банк Лига

2013— 
Супер Айс Лига — Метал Лига

Состав команды в сезоне 2021/2022 
 ''Данные на 29 августа 2021 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккейные клубы Дании
Ольборг Пайрэтс